Bennink ist der Familienname folgender Personen:

 Han Bennink (* 1942), niederländischer Schlagzeuger, Grafiker und Labelbetreiber
 Maxime Bennink (* 1997), niederländische Fußballspielerin 
 Natasja Bennink (* 1974), niederländische Bildhauerin 
 Peter Bennink (* 1945), niederländischer Jazzmusiker und Musikmanager